Krucjata w dżinsach – powieść Thea Beckman
 Krucjata w dżinsach – film z 2006 roku